Masuriwka (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Winnyzja mit etwa 3400 Einwohnern (2001). 

Das erstmals im 16. Jahrhundert schriftlich erwähnte Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Rajon Tscherniwzi, zu der noch die Dörfer
Abramiwska Dolyna (, ) mit etwa 310 Einwohnern, Wesnjane (, ) mit etwa 210 Einwohnern, Hrabowez (, ) mit etwa 160 Einwohnern und Romaschka (, ) mit etwa 10 Einwohnern
sowie die Ansiedlungen Skorjatschyj Jar (, ) mit etwa 30 Einwohnern und
Tulijiw (, ) mit etwa 10 Einwohnern gehören.

Die Ortschaft liegt am linken Ufer der Murafa 3 km östlich vom Rajonzentrum Tscherniwzi und 110 km südlich vom Oblastzentrum Winnyzja. Durch das Dorf verlaufen die Territorialstraßen T–02–18 und T–02–20.

Weblinks 
 Webseite des Gemeinderates (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Winnyzja
Ersterwähnung im 16. Jahrhundert
Rajon Tscherniwzi (Winnyzja)